L'edizione 2002-2003 della Ligue 2 è il 64º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Ligue 1 2002-2003
 Coppa di Francia 2002-2003

Collegamenti esterni

Ligue 2
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003